(1935-), auteur américain
 Steve Katz (1945-), musicien américain
 (1944-), philosophe juif
 (1959-), scénariste auteur du film L'Ombre du vampire (2000)
 (1953-), vétérinaire et membre de l'assemblée de l'état de New York
 (1946–2005), scénariste américain
Stephen Katz (pseudonyme de Matthew Angerer), compagnon de voyage de l'auteur Bill Bryson
  (1946-), caméraman américain
 Stephen Katz (1935), technicien du son américain